Катька:
 Катька — уменьшительная форма имени Екатерина.
 Катька — балка в Крыму.
 Катька — река в Якутии, левый приток Амунакита.
 Катька — одно из разговорных названий купюры Госбанка Российской империи в 100 рублей.

См. также 
 «Катька и Шиз» — криминальная мелодрама
 «Катька — бумажный ранет» — советский немой фильм

Примечания